Вене́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 30 км на північний захід від Безансона, 50 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 199,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венер на сайті французького Національного інституту географії
 Венер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона